John Kirby (musicien) (1908–1952), jazzman américain ;
 John Kirby (1939-2019), avocat américain ;
  (1690–1753), cartographe et topographe anglais ;
  (1860–1940), homme d'affaires américain ;
  (1865–1931), joueur de baseball américain ;
  (1942-), joueur de football américain américain ;
 Joshua Kirby (1716–1774), peintre paysagiste, graveur et écrivain anglais, improprement prénommé John ;
  (1949-), peintre britannique ;
 John Kirby (19?-), contre-amiral américain.